

Patronyme 

 Acey Slade (né en 1974), guitariste et chanteur américain
 Adolphus Slade (1804-1877), officier naval et auteur britannique devenu un amiral ottoman
 Bernard Slade (1930-2019), auteur dramatique et scénariste canadien de télévision et de cinéma
 Chris Slade (né en 1946), batteur britannique du groupe de hard rock AC/DC
 Colin Slade (né en 1987), joueur de rugby à XV néo-zélandais
 Felix Slade (1788 - 1868), philanthrope, mécène et collectionneur anglais qui créa la chaire Slade pour l'enseignement des beaux-arts, destinée à l'enseignement des beaux-arts en Grande-Bretagne
 David Slade (né en 1969), réalisateur britannique
 Gordon Slade (né en 1955), mathématicien canadien
 Henry Slade (né en 1993), joueur de rugby à XV britannique
 Isaac Slade (né en 1981), chanteur et pianiste américain membre du groupe The Fray
 Laura Slade Wiggins (née en 1988), actrice et une musicienne américaine
 Madeleine Slade puis Mirabehn (1892-1982), militante britannique gandhienne 
 Thomas Slade (1703-1771), architecte naval anglais
 William Slade (1873 - 1941), tireur à la corde britannique

 Henry Hay de Slade (1893-1979), as de l'aviation français de la Première Guerre mondiale

Arts 
 Slade est un groupe de glam rock britannique
 Slade School of Fine Art, école d'art située à Londres : elle porte le nom de Felix Slade

Titres d’œuvres 

 L'Étrange Mr. Slade, film américain sorti en 1953
 Susan Slade, film américain sorti en 1961
 Slade in Flame album de Slade sorti en 1974
Patronyme anglais